Ягублу — азербайджанская фамилия.

 Ягублу, Тофик Рашид оглу — азербайджанский политик.
 Ягублу, Эльтун Шофик оглы — азербайджанский футболист (защитник).
 Ягублу, Насиман — азербайджанский историк.

Топоним 
 Ягублу — село в Грузии, административный центр в подчинении сельской административно-территориальной единицы Дманиси
 Ягублу — село в Кедабекском районе Азербайджана
 Ягублу — село в Огузском районе Азербайджана